Reisinger kan som auktorsförkortning betyda:

 Erich Reisinger
 Otto Reisinger

Robotskapade auktorsförkortningar